Minostroscyta är ett släkte av svampar. Minostroscyta ingår i klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Minostroscyta